Княжество Каленберг () — государство в составе Священной Римской империи.

Территория 
Когда герцог Эрих I получил княжество Каленберг, он описывал своё владение как «земля между рекой Лайне и Дейстер». Но подобная оценка не была правильной в географическом смысле: княжество Каленберг простиралось к западу от Лайне от Шуленбурга до города Нойштадт-ам-Рюбенберге на севере, то есть намного севернее предгорий Deister. На юго-западе территория простиралась до Хамельна на реке Везер, далеко за Дейстером.

Город Ганновер был в значительной степени независим от власти Вельфов, хотя формально и не являлся независимым имперским городом. В 1636 году Георг Брауншвейг-Каленбергский перенёс свою резиденцию, где построил дворец Лейнешлосс. Замок Каленберг был разрушен между 1692 и 1694 годами.

С 1463 году Каленберг и княжество Гёттинген управлялись совместно. В настоящее время термином Калленберг называют территорию между Ганновером и Deister.

Ссылки 
 Güßfeld, Ludwig; Erben, Homann (1786/2002). Die Fürstenthümer Grubenhagen, Calenberg, Wolfenbüttel und Blankenburg 1786. Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, Reprint 1786/2002,  (Historic map)
 , Hannover, Burgstraße (ed.) (1979). Calenberg — Von der Burg zum Fürstentum. Hanover
 Hauptmeyer, Carl-Hans (1983) Calenberg — Geschichte und Gesellschaft einer Landschaft. Hanover
 Havemann, Wilhelm (1974/75). Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. 3 volumes. Reprint. Hirschheydt, Hanover 1974/75,  (Original edition: Verlag der Dietrich’schen Buchhandlung, Göttingen 1853—1857)
 Kalthof, Edgar (1982). Geschichte des südniedersächsischen Fürstentums Göttingen und des Landes Calenberg im Fürstentum Calenberg 1285—1584, Verlag Otto Zander, Herzberg (Harz)-Pöhlde, 
 Patze, Hans (Begr.) (1977). Geschichte Niedersachsen. 7 volumes. Hahnsche Buchhandlung, Hanover (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, 36) (Overview by the publishers)
 Pischke, Gudrun (1987). Die Landesteilungen der Welfen im Mittelalter. Lax, Hildesheim, 

Брауншвейг
Исторические германские государства
Светские княжества Священной Римской империи
История Ганновера
Появились в 1432 году
Исчезли в 1692 году